Miejscowości w Australii:
 Smithton – miasto na Tasmanii
Miejscowości w USA:
 Smithton – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair
 Smithton – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Pettis
 Smithton – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland
Gminy w USA:
 Smithton (ang. Smithton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair
 Smithton (ang. Smithton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pettis